Alexander Zverev a fost campionul en-titre, dar nu a putut concura din cauza unei accidentări la gleznă.

Daniil Medvedev l-a învins în finală pe Denis Șapovalov cu scorul de 4–6, 6–3, 6–2 câștigând titlul la simplu la Viena Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022